Хима:
 Хима — приток Пуксы.
 Хима — приток Перечеги.
 Хима — озеро на Мадагаскаре.
 «Хима» — таджикистанский футбольный клуб из города Душанбе.
 Хима, Дервиш (1872—1928) — албанский журналист и активист за независимость.